Le Musée du sceau alsacien se situe dans la commune de La Petite-Pierre, dans le département du Bas-Rhin.

Le musée présente nombre de sceaux, oriflammes et blasons, témoins du passé. Il a été créé à la suite de la rencontre entre Robert GEYER, maire de La Petite Pierre, et Charles HAUDOT, attaché de préfecture en retraite, actif pendant 40 ans au service départemental des archives du Bas-Rhin, sigillographe de la Ville de Strasbourg, rencontre facilitée par un ami commun, Gilbert CLAUSS, ingénieur au service des mines.

On y feuillette les pages de l'histoire de l'Alsace et de l'Europe à travers de très nombreuses et fidèles reproductions de sceaux du Moyen Âge.

Voir aussi 
Liste des musées du Bas-Rhin
Sceau
Sigillographie

Liens externes 
 Site officiel du Musée du sceau alsacien

Notes et références 

Sceau alsacien de La Petite-Pierre
Sceau alsacien de La Petite-Pierre
Communauté de communes de Hanau-La Petite Pierre